C̦, c̦ (C с запятой снизу) — буква расширенной латиницы, ранее использовавшаяся в латгальском языке и языках некоторых народов Севера.

Использование

Латгальский язык 
Буква использовалась в грамматике латгальского языка 1928 года для обозначения .

Единый северный алфавит 

Использовалась в итоговом варианте Единого северного алфавита для ненецкого и ительменского языков.

В транслитерации 
Буква используется в стандарте ISO 9 для транслитерации кириллической буквы Ҷ.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Примечания

Литература

Ссылки